Hans Samuelsson kan syfta på någon av följande:

 Hasse Samuelsson (1938–2013), svensk musiker
 Hasse Samuelsson (född 1941), svensk fotbollsspelare